Саня Мірза і Мара Сантанджело виграли титул, у фіналі перемігши пару Кара Блек і Лізель Губер з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Women's Doubles Draw 1 2 

Жінки, парний розряд